Toyota Racing was een Formule 1-team dat eigendom was van de Japanse autofabrikant Toyota, en vanaf 2002 tot 2009 deelnam aan de Grand Prix Formule 1.

De geschiedenis 
Het team had zijn hoofdkwartier in Keulen, Duitsland. De belangrijkste technische mensen waren Luca Marmorini en Pascal Vasselon (technisch directeur). Gustav Brunner maakte tot eind 2005 ook deel uit van het team, evenals Mike Gascoyne, die echter na de Grand Prix van Australië in 2006 ontslagen werd.

Op 4 november 2009 maakte de Japanse autofabrikant bekend dat de activiteiten in de Formule 1 per direct werden beëindigd. De reden hiervoor is de economische crisis. Toyota is hiermee, na BMW en Honda, de derde fabrikant die de Formule 1 de rug toekeert.

Ondanks grootse plannen en een zeer grote investering, zowel in de vorm van budget als faciliteiten, wist Toyota nooit een Grand Prix te winnen. Het team behaalde in de acht jaren dat het actief was 3 pole-positions en 13 podia.

Op 29 januari toonde Stefan Grand Prix interesse in het voormalig Formule 1-team. Naar eigen zeggen had het team plannen en ontwerpen voor de laatste Formule 1-wagen van Toyota Motorsport opgekocht. Stefan Grand Prix heeft echter geen startbewijs voor het seizoen van 2010 verkregen.

Resultaten 

† Er zijn alleen halve punten toegekend omdat minder dan 75% van de race afstand is gereden.

Formule 1-team
Formule 1 in Japan